Atheta — род коротконадкрылых жуков семейства стафилиниды из подсемейства Aleocharinae. Более 1000 видов, один из крупнейших родов жуков. Встречаются всесветно, включая остров Гренландия (Atheta groenlandica). Мелкие наземные жуки (длина тела 3—4 мм) тёмноокрашенные, вытянутой формы; голова и пронотум примерно одинаковой ширины. Усики 11-члениковые, прикрепляются у внутреннего края глаз. Средние и задние лапки 5-члениковые (передние 4-члениковые). Челюстные щупики 4-члениковые. Губные щупики 3-члениковые. Средние тазики сближенные, почти соприкасаются друг с другом. В растительных остатках, под опавшей листвой, навозом и падалью, в грибах, во мху, под камнями. Некоторые виды отмечались в гнёздах птиц и норах млекопитающих.

Систематика 
В широком таксономическом объеме включает более 1000 видов и множество подродов (в более узкой трактовке некоторым подродам придают родовой статус). Типовой род трибы Athetini подсемейства Aleocharinae. В фауне Северной Америки  (к северу от Мексики) более 160 видов. Для бывшего СССР указывалось до 250 видов.

 Подроды: A. (Acrotona) — A. (Alaobia) — A. (Atheta) —  A. (Boreophilia) — A. (Ceritaxa) — A. (Chaetida) — A. (Datomicra) — A. (Dimetrota) — A. (Dysanomota) — A. (Eumorphotheta) — A. (Hypatheta) — A. (Metadimetrota) — Microdota — A. (Oreostiba) — A. (Philhygra) — A. (Pseudobessobia)
	
 Boreophilia Benick, 1973 (типовой вид Homalota islandica Kraatz, 1857) иногда выделяют в отдельный род (США, Канада, Исландия, Европа, Россия, Монголия, Корея).
 Atheta admista (Casey, 1910) 
 Atheta aemula (Erichson, 1839) 
 Atheta aeneicollis
 Atheta alabama Klimaszewski and Peck, 1986 
 Atheta alamedana Casey, 1910 
 Atheta altaica Bernhauer, 1901 
 Atheta alphacrenuliventris
 Atheta amens Casey, 1911 
 Atheta amicula (Stephens, 1832) 
 Atheta annexa Casey, 1910 
 Atheta astuta Casey, 1910 
 Atheta atomica Casey, 1911 
 Atheta audens Casey, 1911 
 Atheta bakeri Bernhauer, 1909 
 Atheta baringiana Bernhauer, 1907 
 Atheta bidenticauda Bernhauer, 1907 
 Atheta blatchleyi Bernhauer and Scheerpeltz, 1926 
 Atheta brumalis Casey, 1910 
 Atheta brunswickensis Klimaszewski in Klimaszewski, Sweeney, Price and Pelletier, 2005 
 Atheta burwelli (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta californica Bernhauer, 1907 
 Atheta campbelli (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta campbelliana (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta capsularis Klimaszewski in Klimaszewski, Sweeney, Price and Pelletier, 2005 
 Atheta caribou (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta catula Casey, 1910 
 Atheta centropunctata Bernhauer, 1909 
 Atheta chartersensis
 Atheta cheersae Klimaszewski in Klimaszewski and Winchester, 2002 
 Atheta circulicollis Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990 
 Atheta claricella Casey, 1910 
 Atheta clienta (Casey, 1911) 
 Atheta concessa Casey, 1911 
 Atheta cornelli Pace, 1997 
 Atheta coruscula (Casey, 1910) 
 Atheta cranberriensis
 Atheta crenulata Bernhauer, 1907 
 Atheta crenuliventris Bernhauer, 1907 
 Atheta cryptica (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta cursor (Mäklin in Mannerheim, 1852) 
 Atheta dadopora Thomson, 1867 
 Atheta dama Casey, 1910 
 Atheta delumbis Casey, 1911 
 Atheta demissa (Notman, 1921) 
 Atheta diffidens (Casey, 1910) 
 Atheta bubo
 Atheta discipula Casey, 1910 
 Atheta disparilis (Casey, 1910) 
 Atheta districta Casey, 1911 
 Atheta enitescens Casey, 1910 
 Atheta esmeraldae Casey, 1911 
 Atheta fanatica Casey, 1910 
 Atheta fascinans (Casey, 1911) 
 Atheta fenyesi Bernhauer, 1907 
 Atheta festinans (Erichson, 1839) 
 Atheta ficta Casey, 1910 
 Atheta finita Moore and Legner, 1975 
 Atheta flaviventris (Casey, 1911) 
 Atheta formalis (Casey, 1911) 
 Atheta freta Casey, 1910 
 Atheta frosti Bernhauer, 1909 
 Atheta fulgens Bernhauer, 1907 
 Atheta fulgida Bernhauer, 1907 
 Atheta fulviceps Notman, 1920 
 Atheta fungii
 Atheta giguereae
 Atheta graminicola (Gravenhorst, 1806) 
 Atheta hampshirensis Bernhauer, 1909 
 Atheta harwoodi Williams, 1930 
 Atheta hesperica (Casey, 1910) 
 Atheta hilaris Fenyes, 1909 
 Atheta holmbergi Bernhauer, 1907 
 Atheta houstoni Casey, 1910 
 Atheta immunis (Casey, 1910) 
 Atheta impressipennis Bernhauer, 1909 
 Atheta inanis (Casey, 1910) 
 Atheta insolida (Casey, 1910) 
 Atheta intecta (Casey, 1910) 
 Atheta invenusta (Casey, 1910) 
 Atheta irrita Casey, 1911 
 Atheta irrupta (Casey, 1910) 
 Atheta kansana Casey, 1911 
 Atheta keeni Casey, 1910 
 Atheta klagesi Bernhauer, 1909 
 Atheta laetula Fenyes, 1909 
 Atheta lagunae (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta larsonae
 Atheta laticollis
 Atheta limulina Casey, 1911 
 Atheta lippa (Casey, 1911) 
 Atheta longiclava (Casey, 1910) 
 Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) 
 Atheta lucana (Casey, 1910) 
 Atheta lucifuga Klimaszewski and Peck, 1986 
 Atheta luctifera Bernhauer, 1906 
 Atheta lymphatica Casey, 1911 
 Atheta macrops Notman, 1920 
 Atheta makepeacei
 Atheta marcescens Casey, 1911 
 Atheta marinica Casey, 1910 
 Atheta martini Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990 
 Atheta mcalpinei
 Atheta metlakatlana Bernhauer, 1909 
 Atheta militaris Bernhauer, 1909 
 Atheta mina (Casey, 1910) 
 Atheta modesta (Melsheimer, 1844) 
 Atheta nacta Casey, 1911 
 Atheta nanella (Casey, 1906) 
 Atheta nearctica (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta neomexicana Fenyes, 1909 
 Atheta nescia (Casey, 1910) 
 Atheta nigricornis (Thomson, 1852) 
 Atheta nigrita Fenyes, 1909 
 Atheta nigritula (Gravenhorst, 1802) 
 Atheta novaescotiae Klimaszewski and Majka in Klimaszewski, Majka and Langor, 2006 
 Atheta nugator Casey, 1911 
 Atheta obsequens Casey, 1911 
 Atheta occidentalis Bernhauer, 1906 
 Atheta olaae Sharp, 1908 
 Atheta ordinata Casey, 1910 
 Atheta oregonensis Bernhauer, 1909 
 Atheta pacifica (Casey, 1910) 
 Atheta paganella Casey, 1910 
 Atheta pallidicornis (Thomson, 1856) 
 Atheta particula (Casey, 1910) 
 Atheta parvipennis Bernhauer, 1907 
 Atheta pavidula Casey, 1911 
 Atheta pedicularis (Melsheimer, 1844) 
 Atheta pennsylvanica Bernhauer, 1907 
 Atheta perpera Casey, 1910 
 Atheta personata (Casey, 1910) 
 Atheta perversa Casey, 1910 
 Atheta petitcapensis
 Atheta picipennis (Mannerheim, 1843) 
 Atheta pimalis (Casey, 1910) 
 Atheta platanoffi Brundin, 1948 
 Atheta praesaga (Casey, 1910) 
 Atheta pratensis (Mäklin in Mannerheim, 1852) 
 Atheta promota Casey, 1910 
 Atheta properans Casey, 1910 
 Atheta prudhoensis (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta pseudoatomaria Bernhauer, 1909 
 Atheta pseudocrenuliventris Klimaszewski in Klimaszewski, Sweeney, Price and Pelletier, 2005 
 Atheta pseudoklagesi 
 Atheta pseudopittionii
 Atheta pseudoschistoglossa 
 Atheta pseudovilis Bernhauer, 1907 
 Atheta pugnans Fenyes, 1920 
 Atheta quaesita (Casey, 1910) 
 Atheta reformata Casey, 1911 
 Atheta regenerans Casey, 1911 
 Atheta regissalmonis (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta relicta Casey, 1911 
 Atheta remissa (Casey, 1910) 
 Atheta remulsa Casey, 1910 
 Atheta reposita Casey, 1910 
 Atheta restricta Casey, 1911 
 Atheta reticula Casey, 1910 
 Atheta richardsoni
 Atheta ringi Klimaszewski in Klimaszewski and Winchester, 2002 
 Atheta rurigena Casey, 1911 
 Atheta sana Casey, 1910 
 Atheta sitiens (Casey, 1910) 
 Atheta smetanai (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990) 
 Atheta sodalis (Erichson, 1837) 
 Atheta sparreschneideri Munster, 1922 
 Atheta spermathecorum
 Atheta sparsepunctata Bernhauer, 1907
 Atheta sphagnicola 
 Atheta stercoris Fenyes, 1920 
 Atheta stoica Casey, 1911 
 Atheta strigosula Casey, 1910 
 Atheta sublucens Bernhauer, 1909 
 Atheta surgens (Casey, 1910) 
 Atheta temporalis Casey, 1910 
 Atheta tepida (Casey, 1910) 
 Atheta texana Casey, 1910 
 Atheta thujae
 Atheta tractabilis Casey, 1910 
 Atheta triangulum
 Atheta troglophila Klimaszewski and Peck, 1986 
 Atheta truncativentris Bernhauer, 1907 
 Atheta tubericauda Bernhauer, 1909 
 Atheta turpicola (Casey, 1910) 
 Atheta umbonalis Casey, 1910 
 Atheta unica (Casey, 1910) 
 Atheta unigena Casey, 1910 
 Atheta vacans (Casey, 1910) 
 Atheta ventricosa Bernhauer, 1907 
 Atheta weedi Casey, 1910 
 Atheta wrangeli (Casey, 1910)

См. также 
 Atheta groenlandica
 Amara alpina
 Nysius groenlandicus
 Glaciopsyllus antarcticus
 Enchodelus groenlandicus

Примечания

Литература 
 Klimaszewski, J.; Langor, D.; Pelletier, G.; Bourdon, C.; & Perdereau, L. (2011): Aleocharine beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the province of Newfoundland and Labrador, Canada. — Pensoft Series Faunistica No. 98, 314 pp. ISBN 9789546426048
 Yosii, R. & Sawada, K. (1976). Studies on the genus Atheta Thomson and its allies (Coleoptera, Staphylinidae). II: Diagnostic characters of genera and subgenera with description of representative species. — Contributions from the Biological Laboratory, Kyoto University, 25(1), 11-140.
 Brundin, L. (1940). Studien über die Atheta-Untergattung Oreostiba Ganglb. (Col. Staphylinidae). — Entomologisk Tidskrift, 61(1-4), 56-130, Pl. 1-18.
 Brundin, L. (1944). Monographie der palaearktischen Arten der Atheta-Untergattung Hygroecia Ganglb. (Coleooptera, Staphylinidae). — Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 53(2) [1942], 129-301, Pl. 13-40.
 Brundin, L. (1952). Acrotona-Studien (Gattung Atheta, Col., Staphylinidae). — Entomologisk Tidskrift, 73(1-4), 93-145.
 Seevers, C. H. (1978). A generic and tribal revision of the North American Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae). — Fieldiana: Zoology, 71, i-vi, 1-289.

Ссылки 
 Tolweb.org Atheta
 Nhm.ku.edu — Каталог Atheta Северной Америки 
 Eol.org Atheta Vexing Rove Beetles 
 Biolib.cz Atheta C.G. Thomson, 1858

Atheta
Роды жесткокрылых